Такмичење у одбојци за жене је на Олимпијским играма одржано од 6. августа до 20. августа, на Мараказињу.

Репрезентције 12 земаља су биле подељене у две групе са по шест екипа. Прве четири екипе из обе групе су избориле пласман у четвртфинале.

Квалификације

Жреб

Такмичење по групама

Група А

Табела групе А

Група Б

Табела групе Б

Завршница

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:  Тинг Џу

 Најбољи поентер:

 Најбољи нападач: Најбољи блокери:  Милена Рашић и  Фолуке Акинрадево

 Најбољи сервер: Најбољи техничар:  Алиша Глас

 Најбољи примач:  Бранкица Михајловић и  Тинг Џу

 Најбољи либеро:'''  Ли Лин

Освајачи медаља

Види још 
 Одбојка за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2016.

Спољашње везе 

 Сајт Светске одбојкашке федерације

Одбојка на Летњим олимпијским играма 2016.